Евге́ний Ивановский
 Ивановский, Евгений Леонидович (1878—1967) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Ивановский, Евгений Филиппович (1918—1991) — советский военачальник, Герой Советского Союза.